Заслуженный деятель искусств может означать:
 Заслуженный деятель искусств РСФСР / Заслуженный деятель искусств Российской Федерации
 Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР
 Заслуженный деятель искусств Армянской ССР
 Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР
 Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР / Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь
 Заслуженный деятель искусств Бурятской АССР
 Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР
 Заслуженный деятель искусств Казахской ССР
 Заслуженный деятель искусств Карельской АССР
 Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР
 Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР
 Заслуженный деятель искусств Литовской ССР
 Заслуженный деятель искусств Молдавской ССР
 Заслуженный деятель искусств Северо-Осетинской АССР
 Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР
 Заслуженный деятель искусств Туркменской ССР
 Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР
 Заслуженный деятель искусств Украинской ССР / Заслуженный деятель искусств Украины
 Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР

Заслуженные деятели искусств